Hydrocotyle schkuhriana är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Hydrocotyle schkuhriana ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
schkuhriana